Juan María Gutiérrez puede referirse a:

 Juan María Gutiérrez (1809-1878), intelectual argentino;

 Juan María Gutiérrez, localidad en la provincia de Buenos Aires;
 Juan María Gutiérrez, estación en la localidad homónima.

en:Juan María Gutiérrez (disambiguation)